Atitlán es un topónimo que puede referirse a: 

 El volcán de Atitlán, en Guatemala.
 El lago de Atitlán, situado al pie del volcán anterior.
 Santiago Atitlán, municipio situado en la ribera suroeste del lago anterior.